

События 

 Четвёртый Константинопольский собор.
 Начало восстания зинджей (африканских рабов) в Южном Ираке.
 Захват Мальты сицилийскими арабами.
 В Овьедо подавление мятежа братьев короля Альфонсо III.
 Король Баварии Карломан вторгся в Великую Моравию.

Скончались 

 14 февраля — Константин — (до принятия монашества Кирилл), просветитель, основатель славянской письменности, один из создателей славянской азбуки, проповедник христианства. Канонизирован.
 8 августа — Лотарь II — король Лотарингии.
 ал-Джахиз, арабский географ и филолог.

См. также

Примечания